«Ленингра́д» — катер для комфортабельного отдыха семьи из трёх–четырёх человек. Его корпус отформован в матрицах серийного «катера Сигма», который Ленинградский экспериментальный завод спортивного судостроения выпускал много лет.

Безнаборный стеклопластиковый корпус имеет килеватые обводы типа моногедрон с углом килеватости днища 18°. Водомётный движитель, приводимый во вращение двигателем от «Волги ГАЗ-24-10», обеспечивает скорость 43–45 км/ч с полной нагрузкой.
Главный конструктор катера Борис Ершов, известный по проектам катера «Олимп», лодок «Дельта», «Гамма», «Пионер», в этой разработке главное внимание уделил высокому уровню комфорта, какой только можно достичь в корпусе таких размерений, в сочетании с дорогой отделкой красным деревом, ковровой зашивкой рубки, мягкими диванами, тонированными стёклами.

Эксплуатация катера допускается при удалении от берега до 3 км и при высоте волны до 1,2 м.

Примечания  

Катера СССР
Маломерный флот